Dinizia, genre de vers plats turbellariés de la famille des Uteriporidae.
 Dinizia, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.